Roseland bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roseland (Arkansas)
 Roseland (Florida)
 Roseland (Indiana)
 Roseland (Kalifornien)
 Roseland (Kansas)
 Roseland (Louisiana)
 Roseland (Minnesota)
 Roseland (Missouri)
 Roseland (Nebraska)
 Roseland (New Jersey)
 Roseland (New York)
 Roseland (North Carolina)
 Roseland (Ohio)
 Roseland (Virginia)
Siehe auch:
 Rosland
 Roseland Tower
 Rosenlandt
 Rossland